Termenul „ Livingstone” se poate referi la:

 David Livingstone (1813 – 1873) - misionar și explorator scoțian
 Ken Livingstone, politician englez, primar al orașului Londra
 Terasa Livingstone actriță australiană
 Livinsgtone, oraș în Zambezi în apropiere de cascada Victoria Zambia
 Livingstone, oraș în West Lothian, Scoția
 Livingstone Shire o regiune administrativă din Queensland, Australia